Jméno a příjmení Jan Zelenka má více nositelů:

 Jan Dismas Zelenka (1679–1745) – český hudební skladatel
 Jan Zelenka (1923–1998) – český novinář a politik, komunistický generální ředitel Československé televize
 Jan Zelenka (herec) – český herec
 Jan Zelenka (1943) – český sochař
 Jan Zelenka (1977) – český fotbalista
Jan Zelenka (historik) – český historik
 Jan Zelenka (1982) – český fotbalový brankář
 Jan Zelenka-Hajský (1895–1942) – protinacistický odbojář
 Jan Radovan Milíč Zelenka (1923–1942) – mladý sokolský radikální odbojář a podporovatel parašutistů operace Anthropoid; syn Jana Zelenky Hajského